Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Australian Open 2020 im Herreneinzel. Insgesamt nahmen 128 Spieler an der Qualifikation um die 16 Startplätze der Hauptrunde teil. Diese fanden vom 14. bis 18. Januar 2020 statt. Seit 2019 Jahr wird im Tie-Break des dritten Satzes beim Stand von 6:6 mindestens bis 10 gespielt. Danach muss der Gewinner wie zuvor zwei Punkte Vorsprung haben.

Setzliste

Ergebnisse

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers

Herreneinzel (Qualifikation)
2020